Por Beaver Dam pode estar à procura de:
Beaver Dam (Kentucky)
Beaver Dam (Wisconsin)

Ver também
Beaver
Beaver Bay
Beaver City
Beaver Creek
Beaver Crossing
Beaver Falls
Beaver Meadows
Beaver Springs

Desambiguação